Гердауэн (до 1946 года, ныне Железнодоро́жный) — посёлок городского типа в Правдинском районе Калининградской области России.
 Гердауэн — замок Тевтонских рыцарей, построенный в 1315 году и находящийся в современном пгт. Железнодорожном.